«Чёрт с портфелем» — советская сатирическая кинокомедия.

Сюжет 
Журналист областной газеты «Радуга» Михаил Макаров, бесстрашный автор обличительных фельетонов, принципиальный борец с разгильдяйством и бесхозяйственностью, остро критикует главного редактора, не пропускающего в печать или урезающего его скандальные статьи из-за недостатка фактов.
Как-то покупая на рынке картошку, Макаров знакомится с молоденькой продавщицей, которая предлагает ему собрать в её колхозе критический материал для очередного фельетона. Отправившись в редакционную командировку и убедившись на месте во всех фактах о гниющем рекордном урожае картофеля, воодушевлённый журналист готовит разгромную статью. Но, неожиданно оказавшись на короткое время на месте своего начальника и столкнувшись с реальной бюрократией в плановом хозяйстве различных ведомств, Макаров меняет своё мнение.

В ролях 
 Николай Волков — Михаил Иванович Макаров, журналист
 Лев Дуров — Василий Петрович Солдатов, главный редактор газеты
 Надежда Румянцева — Маша Фёдорова, колхозница
 Савелий Крамаров — Петя Лихов, колхозный шофёр
 Юрий Медведев — Семён Семёнович Федулов, начальник районной заготовительной конторы
 Майя Булгакова — Ляля, Любовь, жена Федулова
 Павел Винник — Пантелеймон Евлампиевич Иванов, председатель колхоза «Весна»
 Павел Шпрингфельд — Евгений Евгеньевич, редактор
 Константин Худяков — Пушницын, журналист
 Владлен Паулус — Василий Шишков, сотрудник отдела писем
 Вера Ивлева — Нюра
 Мария Виноградова — Колычева

Съёмочная группа 
 Сценарий: Эсфири Бурановой, Василия Катинова при участии Алексея Яковлева
 Режиссёр-постановщик — Владимир Герасимов
 Главный оператор — Галина Пышкова
 Художник — Леонид Козлов
 Композитор — Ян Френкель
 Звукорежиссёр — Семён Литвинов
 Директор — Дмитрий Залбштейн
 Режиссёр — Анатолий Дудоров

Ссылки 

Фильмы СССР 1966 года
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1966 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Владимира Герасимова
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о журналистах
Фильмы Анатолия Дудорова
Фильмы на русском языке